Kiki est une onomatopée enfantine. Ce peut être :

Terme familier 
 Un diminutif des prénoms Christian, Christine...
 Le surnom de la peluche Monchhichi
 Le cou, dans l'expression « serrer le kiki »
 Le micheton, dans l'expression « c'est parti mon kiki » 
 Un sexe masculin ou féminin, en termes enfantins

Personnes 
 Kiki de Montparnasse (1901-1953), surnom d'Alice Prin ;
 Albert Maori Kiki (1931-1993), syndicaliste et homme d'État papou-néo-guinéen ;
 Kirin Kiki (1943-2018), actrice japonaise ;
 Kiki Dee (1947-), chanteuse anglaise ;
 Kiki Caron (1948-), surnom de la nageuse Christine Caron ;
 Kiki Picasso (1956-), pseudonyme du peintre et graphiste Christian Chapiron ;
 Kiki Vandeweghe (1958-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Kiki Lamers (1964-), peintre et photographe néerlandaise ;
 DJ Kiki (1975-), musicien finlandais ;
 Kiki van Deursen (1985-), actrice néerlandaise ;
 Kiki Bertens (1991-), joueur de tennis néerlandaise ;
 Kiki Mladenovic (1993-), surnom de la joueur de tennis Kristina Mladenovic.
Aux Pays-Bas, Kiki est un prénom féminin relativement courant.

Animaux 
 Kiki, une tortue géante des Seychelles.

Plantes 
 Le kiki, plante égyptienne antique mentionnée par l'historien grec antique Hérodote au livre II des Histoires et identifié au ricin commun.

Cinéma 
 Kiki, film américain de Clarence Brown (1926)
 Kiki, film américain de Sam Taylor (1931)
 , film italien de Raffaello Matarazzo (1934)
 Kiki - L'amour en fête, film espagnol de Paco León (2016).
 Kiki la petite sorcière, film d'animation de Hayao Miyazaki (1989)

Géographie 
en 
 Kiki, un village
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź
 Kiki, un village du powiat de Łask
 Kiki, un village du powiat de Poddębice

Télévision 
 Malicieuse Kiki, série télévisée japonaise

Ouvrages 
 Kiki la Casse, roman pour l'enfance d'Henriette Bichonnier

Personnages de fiction 
 Kiki, personnage de la série de manga Saint Seiya.
 Kiki, personnage de la série télévisée La Maison de Toutou
 Kiki l'écureuil cybernétique, mascotte du logiciel Krita

Voir aussi 
 Kiki (2021), une chanson de Julien Doré ;
 Kiiki, commune du  dans la région du centre ;
 Ki Ki, un village d'Australie-Méridionale.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Homonymie de toponyme